«Междунаро́дная» — название двух станций метро:
 Международная (станция метро, Москва);
 Международная (станция метро, Санкт-Петербург).

См. также 
 Международная улица
 Международный
 Римская (станция метро) — в проекте носила название «Международная»
 ВП:МЕЖДУНАРОДНАЯ